Артени:

 Артени — село на западе Арагацотнской области, Армения.
 Артени — потенциально активный вулкан в Армении, в области Арагацотн.